Systematizität bedeutet
 Systematizität (Strukturalismus)
 Systematizität (Wissenschaftstheorie)